Stargirl (boek), een jeugdboek uit 2000 van de Amerikaanse auteur Jerry Spinelli
 Stargirl (film), de verfilming uit 2020 van het gelijknamige boek
 Stargirl (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2020